Les lettres MNS peuvent correspondre à :
 maître-nageur sauveteur ;
 Modèle numérique de surface - en anglais : digital surface model (DSM) - un autre terme pouvant désigner un modèle numérique de terrain (MNT) ;
 Mongolian National Standard, le nom en anglais et international donné a certaines normes de l'Agence mongole pour la standardisation et la métrologie (Mongolian Agency for Standardization an Metrology, maintenant appelée MASM ou en mongol /Standartchilal, khemjil zuin gazar), et en particulier sa norme MNS 5217:2012 pour la translittération du mongol cyrillique en alphabet latin ;
 Musée national du Sport, à Nice.